pierwszy rząd Édouarda Philippe’a
 drugi rząd Édouarda Philippe’a